Джуван Антонио Ховард (, род. 7 февраля 1973 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. С начала сезона НБА 2013/14 занимает пост ассистента главного тренера «Майами Хит». Всего, за свою карьеру он выступал в 8 разных клубах. Ховард был выбран на драфте 1994 года под общим 5 номером командой «Вашингтон Буллетс». Играет на позиции тяжёлого форварда или центрового.

В университете Ховард был игроком «Мичиган Вулверинз», в которой (вместе с Крисом Уэббером, Джаленом Роузом, Джимми Кингом и Рэйем Джексоном) он стал одним из «». В составе «Мичигана» Ховард дважды выходил в финал NCAA в 1992 году и в 1993 году.

Биография 
Матери Ховарда было всего 17 лет, когда она родила его. Так как она не хотела его растить, Джувана усыновила его бабушка Дженни Мэй. Детство Ховард провёл в её трёхкомнатной квартире по адресу 69th Street на юге Чикаго. Его биологический отец, Лерой Уотсон младший, хотел назвать его Ховард Лерой третий, однако его бабушка отказалась от этого имени.

Джуван посещал Chicago Vocational Career Academy. В 1991 году он был назван игроком года журналом Parade и выбран во всеамериканскую команду McDonalds. Его бабушка умерла за несколько часов, до того как было объявлено, что он поступил в университет Мичигана.

В сентябре 2013 года занял пост ассистента главного тренера. Основной зоной деятельности Ховарда станет развитие игроков.

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Вашингтон|65|52|36,1|48,9|0,0|66,4|'8,4|2,5|0,8|0,2|17,0|НУ}}

 Примечания 

 Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 ClutchFans.net Juwan Howard Profile — Houston Rockets Fan Site
 Juwan Howard Official Website
 Juwan Howard NBA career statistics at basketball-reference.com
 Juwan Howard NBA career statistics at databasebasketball.com
 University of Michigan Basketball Statistical Archive
 archives at Chicago Tribune archives at Baltimore Sun archives at The New York Times 
 Profile at ESPN''

Выпускники Чикагской профессиональной средней школы
Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Майами Хит»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Майами Хит»